Capillense – abitanti di Capilla del Señor
Capillense – abitanti di La Capilla